Sitzring steht für:

 eine WC-Brille
 ein ringförmiges Kissen zu medizinischen Zwecken wie der Dekubitusprophylaxe, siehe Ringkissen (Medizin)